Д’Арагона () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Д’Арагона, Луиджи (1474—1519) — итальянский кардинал.
 Д’Арагона, Людовико (1876—1961) — итальянский социалист и государственный деятель.